Львовский сельский округ

Калининградская область 

 Львовский сельский округ Озёрского района (до 2008 года)

Краснодарский край 

 Львовский сельский округ Северского района

Смоленская область 

 Львовский сельский округ Ярцевского района

Тульская область 

 Львовский сельский округ Кимовского района